Syndicat national de l’édition phonographique (; ) — организация, занимающаяся защитой смежных и авторских прав в звукозаписывающей индустрии Франции. Организация SNEP была основана в 1922 году; в неё входит 48 компаний.

Деятельность организации включает в себя сбор взносов за трансляции и исполнение музыкальных произведений, выявление нарушений авторских прав (включая аудиопиратство), сертификации музыкальных произведений — присвоение музыкальным релизам статусов бриллиантового, платинового, золотого и серебряного дисков, а также составление музыкальных хит-парадов Франции.

Достижения в сфере музыкальных релизов

Артисты

Наибольшее количество хитов № 1

Наибольшее количество недель на 1 месте 

1 включены песни в дуэтах/трио

Наибольшее количество песен в топ 10

наибольшее количество песен в топ 100

Песни

Количество недель на 1 месте

Количество недель на 2 месте 
 13: «Moi... Lolita» — Alizée (2000)
 11: «» — Гельмут Фриц (2009, + 4 недели на #1)
 10: «» — Лаам (1998), «» — Daddy DJ (2000)

Прыжок на первое место

Количество недель в топ 100 
 132: «Petit Papa Noël» — Тино Росси
 105: «Who the Fuck Are Arctic Monkeys?» — Arctic Monkeys (2006)
 81: «» —  (2009)
 61: «» —  (2006)
 60: «Belle» — Гару, Патрик Фьори и Даниэль Лавуа (1998)
 59: «Celebration» — Мадонна (2009)
 59: «» —  (2006)
 57: «March of the Zapotec and real people in Holland» — Beirut (2009)
 56: «I Will Survive» — Hermes House Band (1997)
 55: «Aimer» — Damien Sargue и Cécilia Cara (2000)
 54: «» — King Africa (2000)
 53: «Like a Hobo» — Charlie Winston (2009)
 51: «L'Envie d'aimer» — Daniel Lévi (2000)
 50: «Ça m'énerve» — Гельмут Фриц (2009)

Количество недель в топ 10

Цифровые хит-парады (с 2005 года)

Артисты

Количество хитов № 1

Количество недель на № 1

Песни

Количество недель на № 1

Сертификации 
Альбомы

Синглы

См. также 
 Список самых успешных синглов во Франции

Примечания

Ссылки 
 
 Архивы чартов Франции на Lescharts.com

Организации по охране авторского и смежных прав
Хит-парады
Музыка Франции
Организации, основанные в 1922 году
Ассоциации музыкальной индустрии